Viktor Petrenko, né le 17 juin 1969 à Odessa, est un patineur artistique qui a représenté l'Union soviétique puis l'Ukraine, champion du monde et olympique en 1992.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 

Patineur artistique ukrainien
Patineur artistique soviétique
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de patinage artistique
Médaillé de bronze olympique soviétique
Champion du monde de patinage artistique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Porte-drapeau olympique de l'Ukraine
Naissance en juin 1969
Champion d'Europe de patinage artistique
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992